Murg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Murg (Nordschwarzwald) – biflod till Rhen, Baden-Württemberg, 
 Murg (Südschwarzwald) – biflod till Rhen, Baden-Württemberg, 
 Murg, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Freiburg Region,